Ştefan Vodă kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Raionul Ştefan Vodă, distrikt, 
 Ştefan Vodă (distriktshuvudort), Raionul Ştefan Vodă,

Rumänien 

 Ştefan Vodă (kommunhuvudort), Călărași, Comuna Ştefan Vodă,